De Serie A 1995/96 was het 93ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 65ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 27 augustus 1995 en eindigde op 12 mei 1996. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 805 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,63 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen.

Uitslagen

Eindstand 

1. Juventus plaatste zich voor de Champions League 1996/97 als titelverdediger

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1995/96 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Fabio Capello voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1995/96
Coppa Italia 1995/96

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1995/96